Schellhase ist der Familienname von:

 Gerd Schellhase (* 1950), Fußballspieler in der DDR
 Daniel und Dennis Schellhase (* 1983), die „FIFA-Twins“, E-Sportler
 Rosemarie Schellhase, Geburtsname von Rosemarie Wilcken (1947), Ärztin und Politikerin (SPD), seit 2011 Vorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Siehe auch:
 Schellhas
 Schellhaas